Storyteller o The Storyteller Possono riferirsi a:

Cinema
 The Storyteller – film del 1999 diretto da Yale Strom
The Storyteller – film statunitense del 2005 diretto da Andrew Getty

Letteratura 
 Intenso come un ricordo (The Storyteller) – romanzo di Jodi Picoult del 2013

Musica
Storyteller - The Complete Anthology: 1964-1990 – album di Rod Stewart
Storyteller – album di Crystal Waters
Storyteller – album di Donovan
Storyteller – album di Médine
Storyteller – album di Clutchy Hopkins
Storyteller – album di Carrie Underwood del 2015
Storyteller – gruppo musicale metal svedese

Televisione
Storyteller – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1987
The Storyteller – film per la televisione statunitense del 1977 diretto da Robert Markowitz
Colui che racconta (The Storyteller) – episodio della prima stagione di Star Trek: Deep Space Nine